Masters 1987 (Benson and Hedges Masters) var en professionell inbjudningsturnering i snooker, som spelades 25 januari - 1 februari 1987 i Wembley Conference Centre i London, England. De sexton högst rankade spelarna deltog i tävlingen.

Alex Higgins såg ut som en blivande vinnare, efter att ha slagit ut Terry Griffiths i första omgången, och utklassat såväl regerande världsmästaren Joe Johnson som Tony Meo i kvarts- reskpektive semifinalen. I finalen ledde han dessutom mot Dennis Taylor med 8-5, och var då ett frame från vinst. Taylor vände dock matchen och vann med 9-8, och tog sin andra stora titel efter 1985 års VM.

Sexfaldige världsmästaren Ray Reardon spelade sin sista Mastersturnering detta år.

Resultat 

1987 i Storbritannien
1987
Snookersäsongen 1986/1987